Doja Cat – rapper e cantante statunitense
 Doja – singolo di Snot e ASAP Rocky del 2022
 Doja – singolo di Central Cee del 2022